Nogometni Klub Domžale ist ein slowenischer Fußballverein aus Domžale.

Geschichte 
Der Klub wurde 1921 unter dem Namen DISK Domzale gegründet und 1935 in NK Domžale umbenannt.

Nach der Auflösung Jugoslawiens 1991 gehörte der Verein zu den 21 Gründungsmitgliedern der ersten slowenischen Liga und stieg am Saisonende als Tabellenneunzehnter ab. Danach spielte man jahrelang in der Zweiten Liga, erst am Ende der Saison 1997/98 qualifizierte man sich als Dritter für die Relegationsspiele gegen Set Vevce Ljubljana, die man für sich entschied und in die Erste Liga aufstieg. Die folgende Saison schloss der Verein als Achter ab, 1999/2000 als Neunter. Auch 2001 entging man als Zehnter dem Abstieg, jedoch beendete man die Saison 2001/02 als Tabellenletzter und stieg ab. Dort wurde man auf Anhieb Meister und kehrte in die Erstklassigkeit zurück.

Mit fünf Punkten Abstand zu einem Abstiegsplatz beendete NK Domžale seine erste Saison nach der Rückkehr. 2004/05 konnte man sich als Fünfter für die Meisterschaftsendrunde qualifizieren und wurde am Ende überraschend Vizemeister hinter ND Gorica. Auch 2005/06 gelang die Vizemeisterschaft, nachdem man sich mit ND Gorica einen harten Zweikampf geliefert hatte und am Ende zwei Punkte fehlten. International gelang in der Saison 2005/06 der Einzug in die erste Vorrunde des UEFA-Pokals, in der man am VfB Stuttgart scheiterte.

In der Saison 2006/07 wurde der Verein erstmals slowenischer Meister und er verteidigte den Titel in der folgenden Spielzeit. Drei Jahre später gewann der Verein erstmals den nationalen Pokalwettbewerb. Im Jahr 2017 wurde  der slowenische Pokal erneut gewonnen, in der Liga belegte man den vierten Tabellenplatz. In der UEFA Europa League 2017/18 setzte man sich in den ersten drei Qualifikationsrunden gegen FC Flora Tallinn (Estland), Valur Reykjavík (Island) und den deutschen Vertreter SC Freiburg durch, bevor man in der Play-off-Runde an Olympique Marseille scheiterte. In der Saison 2018/19 wurde wie im Vorjahr erneut der 3. Platz erreicht. Die Saison 2019/20 beendete der Verein auf Platz 8. In der Saison 2020/21 landete man auf Saisonplatz 4 und im letzten Saison Jahr 2022/23 belegte man lediglich Platz 7.

Erfolge 
 Slowenischer Meister (2): 2007, 2008
 Slowenischer Superpokalsieger (2): 2007, 2011
 Slowenischer Pokalsieger (2): 2011, 2017

Trivia 
Im UEFA-Pokal 2005/06 scheiterte der Verein am deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart. Beide Vereine wurden eine Spielzeit später – jeweils als Außenseiter gehandelt – in ihren Ligen Landesmeister.

Platzierungen

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler 
  Samir Handanovič (2003–2004)
  Jhonnes (2004–2006)
  Luka Elsner (2004–2010, 2011–2012)
  Nikola Nikezić (2005–2006)
  Branko Ilič (2005–2007, 2019–2020)
  Andraž Kirm (2005–2009)
  Dejan Grabič (2006–2008)
  Jovan Vidović (2008–2011)
   Lamin Diallo (2011–2013)
  Sasha Aneff (2013–2014)
  Kenan Horić (2014–2016)
  Shamar Nicholson (2017–2019)
   Darrick Kobie Morris (2018–2019)
  Dejan Lazarević (2018–2020)

Ehemalige Trainer 
   Michael Petrović (1999–2001)
  Luka Elsner (2013–2016)
  Simon Rožman (2016–2019)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Vereins
 Internetseite des slowenischen Fußball

 
Slowenischer Fußballverein
NK Domzale